

Patronyme 

 Marie Antier (1687-1747), cantatrice française ;
 Benjamin Antier (1787-1870), auteur dramatique français ;
 Chantal Antier (1932-), historienne française ;
 Edwige Antier (1942-), pédiatre et personnalité politique française.

 Reine Antier (1801-1883), religieuse française, fondatrice de la communauté des petites sœurs de l'Enfant Jésus ;
 Joseph Antier (1868-1943), petit-neveu de la précédente, avocat, député, sénateur et maire français ;
 Paul Antier (1905-1996), son fils, député et ministre français ;
 Jean-Jacques Antier (1928-), neveu du précédent, journaliste, auteur d'ouvrages d'histoire maritime, de biographies, de romans et d'ouvrages de spiritualité ;